ANK - Az Afrikai nemzetek kupája rövidítése
 ANK - Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (Pécs) rövidítése